Алкид может означать:
 Алкид — имя Геракла до встречи с пифией.
 алкид —  синтетическая смола, обычно изготовляется из фталевой кислоты и глицерина.
 Алкид — опера Бортнянского.
 Алкид - сын помещика Манилова из поэмы «Мёртвые души»

См. также 
 Алкиды